Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Monaku.

Povijest
Monako je jedna od zemalja gdje se je kršćanstvo proširilo u kasnoj antici.

Galerija

Izvori 

Monako
Religija u Monaku